Slovenske zeleznice steht für:

 Slovenske železnice (Slowenische Eisenbahn), die Staatsbahn Sloweniens seit 1991
 Slovenské železnice (Slowakische Eisenbahn), die Staatsbahn der Slowakei zwischen 1939 und 1945